La Lloreda (Cardona). Masia de Cardona (Bages)
 La Lloreda (Navès). Masia de Navès (Solsonès)

Vegeu també:
 Lloreda (Badalona). Zona de Badalona (Barcelonès)

 Can Lloreda (Les Franqueses). Masia de Les Franqueses del Vallès (Vallès Oriental)
 Can Lloreda (Llavaneres). Masia de Sant Andreu de Llavaneres (Maresme)
 Can Lloreda (Montagut i Oix). Masia de Montagut i Oix (Garrotxa)

 Casa del Lloreda. Masia de Balaguer (Noguera)

 Torrent de Lloreda. Curs fluvial a l'Alt Camp.